Алтайские казахи () — казахская диаспора в Кош-Агачском районе Республики Алтай в России. Казахи в этом районе составляют 53,37 % от всего населения района — примерно 10 200 человек, в столице республики Горно-Алтайске проживает 2,23 % — около 1250 человек. Во всей республике казахская диаспора является третьей по численности после русских и алтайцев. Также их называют кошагачскими или чуйскими казахами. Перекочевали в Чуйскую степь Центрального Алтая в период столыпинских реформ. В составе диаспоры также переселенцы из Китая и Монголии. Основное занятие — животноводство. Поддерживают связи с казахами Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Казахи больше века живут в Южном Алтае, обособленно от остального населения, и составляют 6 % населения Республики Алтай. Из них 80 % населяют пять сёл Кош-Агачского района: Кош-Агач, Тобелер, Жана-Аул, Джазатор, Теленгит-Сортогой), 15 % — в Усть-Канском районе (с. Тураты), остальные рассеяны по всей республике.

На территории Южного Алтая в Кош-Агачском районе проживает особая этническая группа казахов. Массив этнографических собраний по культуре алтайских казахов, представленный на данной территории составляет более 1,5 тыс. предметов.

История 

Изучение территории Алтая и Восточного Казахстана в начале XIX века проводилось многочисленными экспедициями российских учёных: этнографические экспедиции земских чиновников A.M. Горохова и Г. И. Спасского (1803—1805 гг.); экспедиция горного инженера И. П. Шангина (1816 г.); экспедиции Ф. А. Геблера (1810—1830-е гг.); экспедиция академика К. Ф. Ледебура с А. А. Бунге и К. А. Мейером из Тартуского университета (1826 г.). По результатам экспедиций были составлены полные описания региона, быта коренного населения Алтая и казахов Прииртышья. 

В 1860 году в дневниках российского востоковеда-тюрколога и этнографа В. В. Радлова есть информация о присутствии казахского населения в Чуйской степи. В монгольских материалах (1883 год) российского географа и этнографа Г. Н. Потанина содержались фольклорные сюжеты о противостоянии алтайцев и казахов.

B. В. Сапожников и В. И. Верещагин, работавшие в 1880—1900-е гг. над составлением описания горных ущелий и речных долин, находящихся в зоне китайско-российской границы, описали многочисленные казахские аулы в пограничных урочищах Русского Алтая, с обозначением маршрутов их кочёвок.

В 1894—1905 гг. при земельной части управления Алтайского округа работало статистическое бюро занимавшееся «обследованием крестьянских хозяйств с целью поземельного устройства крестьян на Алтае» и переселенцами. В статистико-этнографических обзорах этого бюро впервые были официально упомянуты казахи Сарасинской инородческой управы, Черно-Ануйского миссионерского стана и Чуйской степи.

См. также 
 Казахи в России

Примечания

Литература 
 Октябрьская И. В. Казахи Алтая. История и современность // Этнографическое обозрение. — 1997. — № 6. — С. 92-102.
 Коновалов A.B. Этно-культурные контакты кош-агачских казахов и теленгитов. В кн. : Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1979, с.125-128.
 Коновалов A.B. О факторах формирования этнической группы (на примере казахов южного Алтая). В кн.: Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, 1981, с.156-158.
 Коновалов A.B., Курылев В. П. У кош-агачских казахов через 50 лет. В кн.: Этнографические аспекты изучения современности. Л., 1980, с.165-175.
 Самойлович А. Н. Казахи Кош-Агачского аймака Ойротской автономной области. В кн.: Казахи. Л., 1930.

Ссылки 
 
 «Казахстан». Национальная энциклопедия, 1 том. «Мәдени Мұра» — Культурное наследие Казахстана. Стр. 191.
 Федеральная служба государственной статистики. Всероссийская перепись населения 2010. О России языком цифр
  Платный доступ.

Казахи в России
Население Республики Алтай